Galatasaray Spor Kulübü 2016-2017 – stagione della squadra di calcio
 Galatasaray Spor Kulübü 2016-2017 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Galatasaray Spor Kulübü 2016-2017 – stagione della squadra di pallavolo maschile